SY Большого Пса () — одиночная переменная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 4887 световых лет (около 1498 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13m до +8,7m.

Характеристики 
SY Большого Пса — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M4-6 или M6.

Примечания